Сёдертелье:

 Сёдертелье — город в Швеции, фактически пригород Стокгольма.
 Сёдертелье — профессиональный хоккейный клуб, представляющий одноимённый шведский город.